Eleonora van Aragón (Medina del Campo, 1402 — Toledo, 19 februari 1445) was koningin van Portugal van 1433 tot 1438.

Eleonora van Aragón, ook Eleonora van Trastámara genoemd, was de jongste dochter van de prins-regent Ferdinand I van Aragon (1380-1416) en Eleonora Urraca van Castilië (1374-1435). Ze trouwde in 1428 met de toekomstige koning, Eduard van Portugal, tweede zoon van Johan I van Portugal en Filippa van Lancaster. In 1433 werden beiden tot koningen van Portugal gekroond.

In 1438 stierf koning Eduard aan de pest. Zijn zoon Alfons V werd hiermee de wettige troonopvolger. Eleonora was officieel koningin van Portugal, maar vanwege haar Spaanse afkomst keerde het Portugese hof, de Cortes, zich tegen haar. De oom van Alfons V, Peter van Portugal, de graaf van Coimbra werd vervolgens door de Cortes tot regent uitgeroepen. Eleonora probeerde op allerlei manieren de macht terug te krijgen, maar moest uit Portugal vluchten toen het volk zich tegen keerde. De koningin zocht haar toevlucht in Castilië, waar ze zich verenigde met haar familie.

Nageslacht 
Met Eduard van Portugal:
 Johan (João ) (1429-1433)
 Filippa (1430-1439)
 Alfons (Afonso) de latere troonopvolger Alfons V (1432-1481), 12e koning van Portugal
 Maria (1432-1432)
 Ferdinand van Viseu (1433-1470), hertog van Viseu
 Eleonora Helena van Portugal (1434-1467) getrouwd met keizer Frederik III
 Eduard (Duarte) (1435-1435)
 Catharina (Catherine) (1436-1463)
 Johanna (1439-1475), gehuwd met koning Hendrik IV van Castilië

Voorouders

Partner van de koning van Portugal
Huis Trastámara
Persoon in de 15e eeuw